IOOF Lodge bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 IOOF Lodge (Alton, Kansas), NRHP-ID: 02000491
 IOOF Lodge (Thompson Falls, Montana), NRHP-ID: 86002761